

Persone
David Michael Metcalf – numismatico statunitense
Dorothy Metcalf-Lindenburger – astronauta statunitense
Eric Metcalf – giocatore di football americano statunitense
Jack Metcalf – politico statunitense
Joel Hastings Metcalf – astronomo statunitense
Laurie Metcalf – attrice statunitense
Mark Metcalf – attore statunitense
Nancy Meendering Metcalf – pallavolista statunitense
Victor Howard Metcalf – politico statunitense
Willard Metcalf – pittore statunitense

Altro
Metcalf – villaggio dell'Illinois
C/1919 Q2 Metcalf – cometa
97P/Metcalf-Brewington – cometa
23P/Brorsen-Metcalf – cometa

Pagine correlate 
Metcalfe (disambigua)